est le  album de Kalafina sorti sous le label Sony Music Entertainment Japan le  au Japon.

Présentation 
Cet album studio est proposé en parallèle d'une série de concerts acoustiques traditionnellement proposée en hiver par le trio. Il composé exclusivement de reprises acoustiques de tubes du groupe ainsi que de chansons classiques de Noël, ainsi qu'une piste inédite. Il ne sort qu'en édition CD simple.
Il arrive  à l'Oricon. Il se vend à  exemplaires la première semaine et est resté classé 6 semaines pour un total de  exemplaires vendus.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle du CD
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album de Kalafina
Album musical sorti en 2016
Album publié par Sony Music Entertainment